

Patronyme 

 Charles Delagrave (1842-1934), libraire-éditeur français.

Toponyme 

 Hôpital de La Grave, hôpital français de Toulouse ;
 Canton de Saint-Nicolas-de-la-Grave, ancien canton français du Tarn-et-Garonne ;
 Gare de la Grave-d'Ambarès, commune française de Tarn-et-Garonne ;
 Canton de La Grave, ancienne division administrative française des Hautes-Alpes ;
 Saint-Nicolas-de-la-Grave, commune française de Tarn-et-Garonne ;
 Pic de la Grave, sommet français du massif des Écrins ;
 Fontaine de la Grave, monument français de Bordeaux ;
 La Grave, commune française des Hautes-Alpes.

Autres 

 Éditions Delagrave (1865), maison d'édition française.